Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Alexander Waske che hanno battuto in finale Salvador Navarro e Santiago Ventura 6-3, 65-7, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Emilio Benfele Álvarez (semifinali)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

 Gabriel Trifu /  Alexander Waske (Campioni)
 Salvador Navarro /  Santiago Ventura (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2004